Königstanne steht für:

 Königstanne (Schmalegger Tobel), eine Weißtanne, Naturdenkmal im Schmalegger Tobel in Baden-Württemberg
 Königstanne (Wingst), eine Weißtanne, historisches Wahrzeichen der Gemeinde Wingst, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Königstanne, ehemals größte Tanne Deutschlands im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, siehe Katzhütte#Verlorene Orte
 Königstanne, ehemaliges Naturdenkmal in Hesedorf in Niedersachsen, siehe Bremervörde #Naturdenkmale
 Königstanne (Olbernhau), eine prägende Tanne im Erzgebirge bei Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Königstannen, ein Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Osnabrück